Телетун () — это языковая комбинация слов television и cartoon, которая используется в названиях нескольких телевизионных каналов:

 Teletoon (телеканал) — канадский англоязычный анимационный канал, принадлежащий Astral Media и Corus Entertainment.
 Télétoon — канадский анимационный канал на французском языке, связанный с вышеуказанным каналом.
 Teletoon Retro — канадский англоязычный анимационный канал, посвящённый классике анимации, связанный с вышеуказанными каналами.
 Télétoon Rétro — канадский анимационный канал на французском языке, посвящённый классике анимации, связанный с вышеуказанными каналами.
 Télétoon+ — французский анимационный канал, не связанный с канадскими каналами.
 Teletoon+ (польский телеканал) — польский анимационный канал, связанный с выше указанным.
 Teletoon Latino — принадлежащий Corus Entertainment, Televisa и Univision детский канал на испанском языке, вещающий на территории Латинской Америки и США.